1954 Голяма награда на Белгия е 5-о за Голямата награда на Белгия и трети кръг от сезон 1954 във Формула 1, провежда се на 20 юни 1954 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 

Голяма награда на Белгия